Guillermo Prieto, un nombre propio, puede referirse a más de una persona:
 Guillermo Prieto Pradillo, poeta y político mexicano miembro del gabinete de Benito Juárez;
 Guillermo Prieto, deportista argentino medallista en los Juegos Paralímpicos de 1972;  
 Guillermo Prieto Fortún, economista y funcionario público mexicano nacido en 1935;
 Guillermo Prieto Luján, político mexicano nacido en 1933 miembro del Partido Acción Nacional.